Безіменна — річка в Україні у Голованівському й Первомайському районах Кіровоградської й Миколоаївської областей. Ліва притока Південного Бугу (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 16 км, похил річки 5,0 м/км, площа басейну водозбору 47,5 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 13,37 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,20. Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Липняги і тече через нього. Далі тече переважно на південний схід через село Грузянку і на північно-східній стороні від села Брід впадає в Південний Буг.

Цікаві факти 
 У XX столітті на річці існували водокачки, скотний двір та птахо-тваринна ферма (ПТФ).

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Кіровоградської області
Річки Голованівського району
Річки Миколаївської області
Річки Первомайського району
Статті про річки Миколаївської області без зображення в картці
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці